Miejscowości w USA:
 St. Joe – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Searcy
 St. Joe – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie DeKalb
Gminy w USA:
 St. Joe (ang. St. Joe Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Searcy